Leuthen ist der Name verschiedener Orte:

 Leuthen (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Leuthen (Drebkau), Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Leuthen (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Leuthen (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Leuthen (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

 deutsche Bezeichnung von Lutynia (Lądek-Zdrój) in Niederschlesien
 deutsche Bezeichnung von Lutynia (Miękinia)
 Schlacht bei Leuthen, Schlacht im Siebenjährigen Krieg beim letztgenannten Ort

Siehe auch:
 Leuten
 Groß Leuthen